Luis Roldan puede hacer referencia a:
Luis Roldán Ibáñez, (1943-2022), político, director general de la Guardia Civil y exconvicto español.
Luis Roldán (letrista) (1894-1947), letrista argentino.